Энисты () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Мулкойэхк, к северо-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывшие аулы  Калгой и Джанайхой, на северо-востоке — село Борзой, на юго-востоке — бывшие аулы Боуторхой и Басхой, на юго-западе — аул Хурикой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района